O termo museta pode designar dois instrumentos musicais distintos:

 Gaita-de-fole de maneira genérica (bras.) ou algum modelo específico dentre as musettes francesas.
 Instrumento de sopro português similar a um oboé.

Desambiguação